ex-Chiesa di Santa Maria in Campidoglio (Firenze)
Chiesa di Santa Maria in Campidoglio (Colonia), Germania